Rahier ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Rahier (1947–2005), belgischer Motocrossfahrer
 Martine Rahier (* 1954), Entomologin und Ökologin